Dorrien ist der Name von:

 Horace Smith-Dorrien (1858–1930), britischer General, Gouverneur von Gibraltar (1918–1923)
 Otto von Dorrien (1889–1945), deutscher Theologe, Mitglied der Bekennenden Kirche

Siehe auch: Dorian